Кариков:

 Кариков, Порфирий Герасимович (1923—2003) — советский военный разведчик.
 Кариков, Тимофей Фёдорович (род. 1929) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

См. также 
 Кариковые